Chhatrapati Shivaji Terminus, station in de Indiase stad Bombay, voorheen Victoria Station
Station London Victoria, station in de Britse stad Londen
Station Manchester Victoria, station in de Britse stad Manchester
Station Southend Victoria, station in de Britse stad Southend-on-Sea